Кралски грохот (1993) () е шестото годишно pay-per-view събитие от поредицата Кралски грохот, продуцирано от Световната федерация по кеч (WWF). То се провежда на 24 януари 1993 г. в Сакраменто, Калифорния.

Обща информация 
За мача от 1993 г. е решено победителят да получи мач за титлата на Кечмания 9. Това започва традиция, при която победителят в титулярния мач вече печели мач за световна титла на Кечмания. Основното събитие е мач кралско меле. Общо тридесет кечисти се състезават с елиминиране на своите съперници. Йокозуна печели мача и получава възможност да се бие за Световната титла в тежка категория на WWF. Брет Харт също запазва Световната титла в тежка категория на WWF срещу Рейзър Рамон, а Шон Майкълс успешно защитава своята Интерконтинентална титла на WWF срещу Марти Джанети.

Резултати

Елиминации в Кралското меле 
Нов участник влиза на всеки 2 минути

  Гиганта Гонсалес не участва в мелето. Това е неговият дебют в WWF.
  Джери Лоулър вече е елиминиран, когато помага за изхвърлянето на Мистър Пърфект.
 Боб Баклънд поставя нов рекорд за най-дълго участие в мача от 1:01:10 мин.

Източници

Външни препратки 
 

Кеч турнири в Сакраменто
Кралски грохот